

Anthroponymes 
 Prénom :
 Dorsa Derakheshani, joueuse d'échecs iranienne, grand maître international féminin et maître international.
 Nom :
 Les trois frères Dorsa, Tony, Bill et Franck, créateurs de la marque américaine de gaufres congelées Eggo.

Toponymes 
 Labruyère-Dorsa, commune française située dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie.
 , pluriel de , mot latin employé, en géomorphologie et en nomenclature planétaire pour décire et désigner une ride, une crête voire une structure généralement allongée et surélevée.